

Geografia

Germania 
 Binningen – comune nel circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Binningen – città nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)